Koppen (televisieprogramma)
 Een kopbal spelen binnen het voetbal
 Koppen van bolbloemen
 Het aantal koppen op een schip is het aantal bemanningsleden; zie ook Pars pro toto
 Peter van Koppen rechtspsycholoog
 Kris van Koppen bijzonder hoogleraar Natuur- en milieueducatie aan de Universiteit Utrecht

Zie ook 
 Wladimir Köppen en zijn klimaatclassificatie